Giazotto ist der Nachname von:
 Adalberto Giazotto (1940–2017), italienischer Physiker
 Remo Giazotto (1910–1998), italienischer Musikwissenschaftler